Аэропорт Сприггса Пейна () — аэропорт в Либерии. Расположен в 5 километрах от Монровии, столицы Либерии. Аэропорт назван в честь Джеймса Сприггса Пейна, четвёртого президента Либерии.

История 
В 1990 году, во время первой гражданской войны в Либерии аэропорт прекратил работу и был вновь открыт только в середине 1996 года.

В 2004 году в Нигерию из аэропорта Сприггса Пейна вылетел Патрик Сойер, больной лихорадкой Эбола, что привело к появлению вируса в Нигерии Это произошло из-за слабого межведомственного сотрудничества — аэропорт не получал списки граждан под наблюдением, которым нельзя покидать страну.

В 2020 году запланирована реконструкция аэропорта. В том числе ремонт взлётно-посадочной полосы должен начаться в первой половине 2020 года.

Авиакомпании и направления

Примечания 

Аэропорты Либерии